Maxmilián Adam hrabě z Lichtenštejna-Kastelkornu (pokřtěn 18. června 1647, Schönau – 15. února 1709) byl synovcem olomouckého biskupa Karla II., který se stal olomouckým, salcburským a brněnským kanovníkem a v letech 1670–1709 proboštem brněnské kapituly.

Literatura 
 Zemek Metoděj, Posloupnost prelátů a kanovníků olomoucké kapituly od počátku až po nynější dobu, 1-2, rukopis práce uchovaný v olomouckém archivu, 2, n. 37.

Maxmilián A
Rakouští šlechtici
Čeští šlechtici
Moravští šlechtici
Probošti
Kanovníci olomoucké kapituly
Kanovníci brněnské kapituly
Narození v roce 1647
Úmrtí 15. dubna
Úmrtí v roce 1709
Muži